E 233 ist die Abkürzung für:
 (veraltet) Thiabendazol, eine Substanz aus der Gruppe der Benzimidazole
 die Europastraße 233
 die JR-Baureihe E233

Abkürzung